Араухо () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Рональд Араухо, Рональд Федеріко Араухо да Сільва (ісп. Ronald Federico Araújo da Silva; нар. 7 березня 1999, Рівера, Уругвай) — уругвайський футболіст.
 Нестор Араухо (ісп. Néstor Araujo, нар. 29 серпня 1991, Гвадалахара) — мексиканський футболіст.
 Серхіо Араухо (ісп. Sergio Araujo, нар. 28 січня 1992, Буенос-Айрес) — аргентинський футболіст.
 Мігель Араухо (ісп. Miguel Araujo, нар. 24 жовтня 1994) — перуанський футболіст, захисник клубу «Альянса Ліма».
 Гвен Ембер Роуз Араухо (англ. Gwen Amber Rose Araujo; 1985—2002) — американська трансгендерна дівчина, яка була побита і задушена.